traduction italienne de cintre (habillement)

Patronyme 
 Chiara Appendino

Patronyme italien